Richard Savage kan syfta på:

* Richard Savage, 4:e earl Rivers (omkring 1660–1712), engelsk peer
 Richard Savage (omkring 1697–1743), engelsk poet
 Richard Henry Savage (1846–1903), amerikansk militär och författare
 Rick Savage (född 1960), brittisk basist